Ка-няй () — диакритические знаки, используемые в тьы-ном для обозначения различных прочтений идеограмм.

Использование 

Знаки использовались для различения идеограмм, имеющих собственное вьетнамское прочтение, и идеограмм, сохраняющих исходное, китайское; первая категория, к которой обычно относились исконно вьетнамские слова или давние заимствования, и помечалась данными знаками.

Ка-няй получили название от двух наиболее распространённых символов — ка (, ) и няй (, ). Помимо них, однако, использовались и другие символы, например, знак в виде миниатюрного  слева сверху от идеограммы.

Ка получил название от идеограммы  (), с которой он визуально схож, хотя более распространена его форма, напоминающая . Няй назван так из-за сходства с апострофом или кавычкой (); также он практически идентичен идеограмме , хотя у него есть и форма, выглядящая примерно как ⸯ.

Кодировка 
Оба символа присутствовали в стандарте TCVN 5773-1993: ка имел код V+A171, а няй — V+A02F; они также являлись единственными диакритическими знаками в стандарте. Были включены в Юникод в версии 13.0, вышедшей 10 марта 2020 года, в блоке «Идеографические символы и пунктуация» () под кодами U+16FF0 и U+16FF1.

57 идеограмм со знаком ка были включены в Юникод значительно раньше: 31 идеограмма была добавлена в версии 5.2 в блок «Унифицированные идеограммы ККЯ — расширение C» (), ещё 26 — в версии 8.0 в блок «Унифицированные идеограммы ККЯ — расширение E» (). Слитные идеограмм с няй в стандарте отсутствуют. Примечательно, что в составе некоторых идеограмм, содержащих графический элемент , например 𪠿, 𪥥 (女), 𩵜 (魚), он на самом деле является не диакритическим знаком ка, а фонетическим компонентом идеограммы. 

В Юникоде также присутствует ряд идеограмм с миниатюрным знаком  сверху слева, который отсутствует в Юникоде в качестве отдельного комбинируемого символа, например  (),  (),  (). Однако данные идеограммы внесены в Юникод в качестве обычных составных идеограмм с ключом 30 (口) по причине использования в китайском.

Примечания

Ссылки 

 TCVN-NSCII Stack, version 1.0

Диакритические знаки
Вьетнамская письменность